West Side Story steht für:
 West Side Story, Musical mit Musik von Leonard Bernstein, Gesangstexten von Stephen Sondheim und Buch von Arthur Laurents
 West Side Story (1961), US-amerikanischer Musicalfilm von Robert Wise und Jerome Robbins
 West Side Story (Soundtrack, 1961), Soundtrack-Album zum Film (1961)
 West Side Story (2021), US-amerikanischer Musicalfilm von Steven Spielberg

Siehe auch:
 Westside Story, Lied der Rapper The Game und 50 Cent (2004)